Marco Magnani (Sassari 1945-2003) – critico d'arte italiano
Marco Magnani (Parma, 1969) – economista italiano
Marco Magnani (1985) – cestista italiano